Матрунчик — фамилия. Известные носители:

 Матрунчик, Иосиф Васильевич (1903—1945) — Герой Советского Союза.
 Матрунчик, Николай Иванович (1955—2018) — Герой Украины.